Алекса́ндр Серге́евич Гончаро́в (27 марта 1959, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 19 июня 1990, там же) — советский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

Биография 
Александр Гончаров родился 27 марта 1959 года в Алма-Ате.

В 1978—1989 годах играл в хоккей на траве в составе алма-атинского «Динамо». В его составе десять раз становился чемпионом СССР (1978—1979, 1981—1989), один раз — серебряным призёром чемпионата (1980), пять раз становился обладателем Кубка СССР (1982—1984, 1986—1987), дважды — обладателем Кубка европейских чемпионов (1982—1983). За 12 сезонов провёл в чемпионате СССР 390 игр, забил 450 мячей. В течение 12 сезонов был лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В каждом из 12 сезонов входил в список 22 лучших хоккеистов страны. В составе сборной Казахской ССР дважды выигрывал хоккейные турниры летней Спартакиады народов СССР (1979, 1983).

В 1979—1987 годах привлекался в сборную СССР. В её составе провёл 110 игр, забил 80 мячей.

В 1980 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Москве и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 2 мяча в ворота сборной Танзании.

В 1981 году в составе сборной СССР выиграл Межконтинентальный кубок, в 1983 году стал серебряным призёром чемпионата Европы в Амстелвене. Участвовал в чемпионатах мира 1982 и 1986 годов, провёл 12 матчей, забил 2 мяча. Также выступал на чемпионате Европы 1987 года.

Был одним из сильнейших нападающих в советском и европейском хоккее на траве.

Заслуженный мастер спорта СССР.

Трагически погиб 19 июня 1990 года в Алма-Ате.

Примечания 

Хоккеисты на траве СССР
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Заслуженные мастера спорта СССР
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Чемпионы СССР по хоккею на траве